Бад-Бодентайх () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония. 

Входит в состав района Ильцен. Подчиняется управлению Бодентайх.  Население составляет 3884 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 49,88 км². Официальный код  —  03 3 60 005.

Коммуна подразделяется на 9 сельских округов.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии